Поляков Николай Сергеевич () — советский учёный в области горной механики, профессор (1939), доктор технических наук (1960), член-корреспондент АН УССР (1945), академик АН УССР (1967). Заслуженный деятель науки УССР (1978).

Биография 
Родился 17 мая 1903 года в Екатеринославе.

Окончил реальное училище, потом учился в Днепропетровском университете и одновременно по горноэксплуатационной специальности в Днепропетровском горном институте.

В 1926 году окончил Днепропетровский горный институт, где затем преподавал до 1964 года: в 1934—1963 годах заведовал кафедрой, в 1948—1961 годах — проректор по научной работе.

Опыт проектирования и эксплуатации шахт приобретал в Германии.

По окончании войны руководил кафедрой рудничного транспорта и лабораторией в горном институте. С 1945 года — руководил отделом комплексной механизации в Институте горных дел АН УССР.

При восстановлении шахтного потенциала Донбасса участвует в составлении генерального плана механизации шахт Донбасса и разработке правил безопасности.

В 1962 году под руководством Полякова возникает Днепропетровский филиал Института механики АН УССР, где он руководитель филиала и заведующий отделом. В 1967 году на основе филиала возникает научно-исследовательский Институт геотехнической механики АН УССР, который он возглавлял до 1975 года.

Научная деятельность 
Автор трудов по теории и эксплуатации горных транспортных машин, их расчётам, механизации горных работ. Проводил исследования в области теоретических основ горного транспорта и механизации процессов разработки полезных ископаемых.

Под руководством была создана новая технология — подземной разработки месторождений марганцевой руды и бурого угля в УССР.

Организовал ежегодное издание научных сборников «Вопросы рудничного транспорта», исследовал конвейерные рудничные установки, разрабатывал основные правила безопасности при перевозке людей в подземных выработках.

Автор более 300 научных работ, обладатель 30 патентов на изобретения.

Как педагог подготовил 66 кандидатов и докторов наук.

Научные труды 
 Курс рудничного транспорта (1944, в соавторстве с Александром Спиваковским);
 Основы теории и расчёты рудничных транспортных установок (1962, в соавторстве с И. Г. Штокманом).

Награды 
 трижды Орден Ленина;
 дважды орден Трудового Красного Знамени;
 Орден «Знак Почёта»;
 Орден Дружбы народов (17 мая 1983);
 Медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»;
 Знак «Шахтёрская слава» 1—3-й степеней;
 Заслуженный деятель науки УССР (1978).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Пресс-центр.
 Поляков.
 Поляков Николай Сергеевич.

Действительные члены АН УССР
Изобретатели СССР
Учёные:Горное дело
Директора научно-исследовательских институтов